Oude watertoren (Almkerk)
 Nieuwe watertoren (Almkerk)